Ведомственные награды СССР — награды министерств и иных ведомств в СССР. Награды были предназначены для поощрения сотрудников учреждений, организаций и предприятий соответствующих ведомств, а также иных граждан СССР.

Ведомственные награды отличались от государственных, правительственных, а также иных наград СССР.

Примеры наград 
 Медаль «За безупречную службу»
 Знак «Шахтёрская слава»
 Мастер связи
 Нагрудный знак «Почётный полярник»
 Отличник Гражданской обороны СССР
 Отличник МПВО СССР
 Отличник Советской армии
 Отличный паровозник
 Отличный пожарник
 Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР»
 Почётный знак Гражданской обороны СССР
 Премия имени академика А. А. Скочинского
 Ударнику сталинского призыва

Награды СССР